Bobovište je lahko:
 Bobovište, Srbija
 Bobovište, Črna gora